Termenul „Lewiston” se poate referi la:

Denumire geografică din SUA
 Lewiston, Alabama
 Lewiston, California
 Lewiston, Georgia
 Lewiston, Idaho
 Lewiston, Illinois
 Lewiston, Maine 
 Lewiston, Michigan
 Lewiston, Minnesota
 Lewiston, Nebraska
 Lewiston, New York
 Lewiston, North Carolina
 Lewiston, Utah
 Lewiston, Vermont
 Lewiston, Virginia
 Lewiston, Washington
 Lewiston, Wisconsin
Nume de persoane
 David Lewiston colecționar britanic de muzică tradițională